

Persone 
Bernhard Keil (1624 – 1687), pittore danese
Heinrich Keil (1822 – 1894), filologo classico tedesco
Alfredo Cristiano Keil (1850 – 1907), compositore, pittore, poeta, archeologo e collezionista d'arte portoghese
Bruno Keil (1859 – 1916), filologo classico tedesco
Franz von Keil (1862 – 1945), ammiraglio austriaco
Francisco Keil do Amaral (1910 – 1975), architetto portoghese
Maria Keil (1914 – 2012), pittrice e illustratrice portoghese
Margaret Rose Keil (1945), attrice tedesca naturalizzata italiana
Mark Keil (1967), ex tennista statunitense

Altro 
5054 Keil, asteroide

Altri progetti